Cochran (Geórgia)
Condado de Cochran
 Teste Cochran ou 'Teste Q

Desambiguações de topônimos